Министерство экономического развития и цифровизации Республики Молдова () — одно из 14 министерств Правительства Республики Молдова.

Руководство 
 Министр — Дмитрий Алайба
 Генеральный секретарь — 
 Госсекретарь — Вадим Гумене

Список министров экономики Республики Молдова

Подразделения министерства экономики 
 Главное управление промышленной политики и конкурентоспособности
 Главное управление по развитию окружающего бизнеса
 Главное управление по качеству инфраструктуры и рыночного наблюдения
 Главное управление коммерческой политике 
 Главное управление по безопасности и энергетической эффективности
 Управление анализа, мониторинга и оценки политик
 Управление анализа и макроэкономического прогноза
 Управление международному экономическому сотрудничеству
 Юридическое управление
 Управление финансов и бухгалтерского учёта
 Управление логистики и внутреннего менеджмента
 Отдел человеческих ресурсов
 Служба внутреннего аудита
 Отдел по электронному Преобразованию

Источники 
 http://me.gov.md/

Ссылки 
 

Экономики
Молдавия